

Anthroponyme 

 Bertrand, un prénom masculin ;
 , un patronyme français ;
 , un pseudonyme utilisant Bertrand comme nom de famille. 
 , plusieurs saints du christianisme ;

Toponyme 

 Bertrand, village au nord-est du Nouveau-Brunswick ;
 Bertrand, circonscription électorale provinciale au Québec ;
 Bertrand, ancienne circonscription électorale du Québec, à ne pas confondre avec l'actuelle, ci-dessus ;

 Île Bertrand, île de la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien ;

 Bertrand, ville du comté de Mississippi dans le Missouri ;

 île Bertrand, île fluviale de la Charente, située sur la commune de Montignac-Charente ;
 Anse-Bertrand, commune située dans le département de la Guadeloupe ;
 Saint-Bertrand-de-Comminges, commune située dans le département de la Haute-Garonne ;

 Parc Bertrand, parc public situé dans le quartier de Champel à Genève.

Mathématiques 

 Paradoxe de Bertrand est un problème en théorie des probabilités qui met en évidence les limites du recours à l'intuition dans cette discipline.
 Postulat de Bertrand affirme qu'entre un entier et son double, il existe toujours un nombre premier.
 Série de Bertrand est une série à termes réels positifs.
 Théorème de Bertrand est un résultat de mécanique du nom du mathématicien Joseph Bertrand (1822-1900) qui le démontra en 1873.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom